WC — аббревиатура, которая может означать:

 Water closet — туалет
 WarCraft
 Word count — unix‐утилита, выводящая число переводов строк, слов и байт
 Карбид вольфрама
 WC — американский рэпер